Alan Baddeley – psicologo britannico
 Angela Baddeley – attrice inglese
 Hermione Baddeley – attrice inglese naturalizzata statunitense
 Thomas Baddeley – calciatore inglese
 Wilfred Baddeley – tennista inglese